Диего де Рохас (, 1500, Бургос — 1544) — испанский конкистадор, родился в городе Бургос.

В 1516 году совершил плавание в Америку в город Санта-Доминго. В 1522 году под командованием Эрнана Кортеса совершил поход в Мексику, впоследствии находился в отряде конкистадора Педро де Альварадо, участвуя в завоевании территорий современных Мексики, Гватемалы и Сальвадора. После второго основания Сан-Сальвадора в 1528 году, он был отправлен вместе с другими капитанами, чтобы закончить завоевание территории современного Сальвадора. В 1529 году он начал завоевание восточной части этой нынешней страны, которую контролировали индейцы ленка.

В 1536 году Рохас отправился в Перу в составе сил, посланных в помощь для Франсиско Писарро для завоевания Империи Инков. В 1538—1539 годах он участвовал в завоевании области Чаркас в Боливии. После основания города Ла-Плата Рохас стал первым его губернатором. Вместе с Лопе де Агирре исследовал территорию индейцев Чунчос.

В 1543 году по приказу губернатора Кристобаля Вака де Кастро исследовал территорию Рио-де-ла Платы. Рохас был первым испанцем, прибывшим в нынешнюю провинцию Сантьяго-дель-Эстеро. Основная заслуга его экспедиции — исследование всего региона Тукуман до Кордовы. Экспедиция Рохаса позволила обнаружить неизвестные раннее испанцам коренные народы, которые населяли эти территории: кальхаки, диагита, тонокоте, лулес и комечоны.

Диего де Рохас скончался в 1544 году в городе Сантьяго-дель-Эстеро от последствий ранения отравленной стрелой. После смерти Рохаса его отряд разделился на две части. Одна часть под командованием Фелипе Гутьеррес, продолжила путь в Чили. Другая группа, возглавляемая Франсиско де Мендосой, продолжить путь на юг.

Необходимо отметить, что экспедиция Диего де Рохаса в Тукуман стало началом завоевания и исследования аргентинского северо-запада, которое заложило основы для последующего завоевания и колонизации Хуана Нуньеса де Прадо, продолженного Франсиско де Агирре. Из участников экспедиции Рохас двадцать восемь вернулись позже с Нуньесом де Прадо.

Примечания

Литература 

Томас Хью. Золотой век Испанской империи / Гончаров Виктор. — Москва: АСТ, 2016. — 736 с. — ISBN 978-5-17-097650-8.
 ПЕДРО ДЕ СЬЕСА ДЕ ЛЕОН. ХРОНИКА ПЕРУ / Куприенко С. А. — Самостоятельное электронное детерминированное научное издание. — Киев: Видавець Купрієнко С.А., 2014. — С. 308. — 353 с. — ISBN 94(399.7)+910.4(3)+(=017)+(460)"1500"(07).

Ссылки 
 Диего Рохас - автор забытого подвига (на испанском)

Путешественники по алфавиту
Путешественники XVI века
Конкистадоры